Logistisches Wachstum bezeichnet:
 Logistische Funktion in der Mathematik
 Logistisches Wachstum in der Demographie und Ökologie, siehe Populationsdynamik#Ein-Spezies-Modelle